Bridler ist der Familienname von
 Otto Bridler (1864–1938), Schweizer Architekt und Oberstkorpskommandant
 Placidus Bridler (1613–1679), Benediktinerpater, Theologe und Kirchenrechtler